EPK peut désigner:
 Écoles populaires kanak, des écoles en Nouvelle-Calédonie créées afin de développer le sentiment d'identité kanak chez les jeunes et lutter contre l'acculturation française ;
 Electronic Press Kit, un dossier de presse électronique destiné à promouvoir une entreprise, un événement ou un artiste ;
 Elektric Park Festival, un festival de musique électronique se déroulant sur l'Île des Impressionnistes à Chatou.